Promotor (v. lat.: pro = „vorwärts“; lat.: movere = „bewegen“ – also: „vorwärtsbewegen“, „anregen“) bezeichnet:

 in der Ökonomie den Förderer eines Innovationsprozesses, siehe Promotorenmodell
 in der Genetik einen Abschnitt der Erbsubstanz, siehe Promotor (Genetik)
 in der Biochemie Verbindungen, die die Aktivität von Enzymen fördern, siehe Aktivator (Biochemie)
 bei der Katalyse Stoffe, die diese fördern und effizienter machen, siehe Promotor (Katalyse)
 in der Wirtschaft, siehe Manager oder auch Sponsor
 an einigen Universitäten den Betreuer der Doktorarbeit

Siehe auch:
 Promoter